Герм может означать:

  — аттический дем в филе , на пути из Афин в Элевсин.
  — в греческой мифологии речной бог, сын Океана.
  — в греческой мифологии сын Эгипта.
 Герм — афинянин, спутник Тесея.
 Герм — древнее название реки Гедиз в Турции.
 Гермейский залив — древнее название Измирского залива.
 Херм — остров Нормандских островов.